Новоникольск — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Новоникольск — прежнее название села Кумдыколь в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новоникольск — село в Свободненском районе Амурской области.
 Новоникольск — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Новоникольск — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Новоникольск — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Новоникольск — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Новоникольск — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Новоникольск — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
Новоникольск — деревня в Тевризском районе Омской области, Екатерининское сельское поселение, упразднена в 1999 г.
 Новоникольск — деревня в Тевризском районе Омской области, Иваново-Мысское сельское поселение, упразднена в 2008 г.
 Новоникольск — посёлок в составе города Новотроицк Оренбургской области.
 Новоникольск — село в Уссурийском районе Приморского края.
 Новоникольск — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Новоникольск — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Новоникольск — деревня в Викуловском районе Тюменской области.
 Ново-Никольск — до 1963 г. название села Никольск в Усть-Ишимском районе Омской области.

Украина 
 Новоникольск — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

См. также 
 
 
 
 
 Ново-Никольск
 
 
 Ново-Никольский